Мајкл Џо Мадсен (; рођен 25. септембра, 1957) је амерички глумац. Глумио је у преко стотину филмова, али су његове вероватно најзапаженије улоге, улога Бада у филму Убити Била 2, и улога „Господина Плавог“ у Уличним псима. Има млађу сестру, Вирџинију, такође филмску глумицу.

Улоге 

|- 
| 1982. || || -{Against All Hope}- || Cecil Moe || 
|- 
| 1983. || || -{Special Bulletin}- || Man on the street ||
|- 
| 1983. || Ратне игре || -{WarGames}- || Steve Phelps, Airman in Missile Silo || 
|- 
| 1983. ||Ресторан || Diner || Буги || Телевизијски пилот
|- 
| 1984. || || -{Racing with the Moon}- || Frank || 
|- 
| 1984. || Таленат || -{The Natural}- || Bartholomew 'Bump' Bailey || 
|- 
| 1985. || || -{Our Family Honor}- || Augie Danzig ||
|- 
| 1985-1986 || || -{Our Family Honor}- || August 'Augie' Danzig ||
|- 
| 1987. || || -{The Killing Time}- || Stu || 
|- 
| 1988. || Сенке у олуји || -{Shadows in the Storm}- || Earl || 
|- 
| 1988. || Игуана || -{Iguana}- || Sebastián || 
|- 
| 1988. || || -{War and Remembrance}- || Lt. 'Foof' Turhall (Devilfish) ||
|- 
| 1989. || Убиј ме поново || -{Kill Me Again}- || Vince Miller || 
|- 
| 1989. || || -{Blood Red}- || Enzio || 
|- 
| 1990. || Монтана || -{Montana}- || Pierce ||
|- 
| 1990. || || -{The Outsiders}- || Mick Jenkins ||
|- 
| 1990. || || -{The End of Innocence}- || Earl || 
|- 
| 1991. || Фатални инстинкт || -{Fatal Instinct}- || Cliff Burden || 
|- 
| 1991. || Дорси || -{The Doors}- || Tom Baker || 
|- 
| 1991. || Телма и Луиз || -{Thelma & Louise}- || Jimmy Lennox || 
|- 
| 1992. || Изван закона || -{Beyond the Law}- || Blood || 
|- 
| 1992. || || -{Almost Blue}- || Morris Poole || 
|- 
| 1992. || Улични пси || -{Reservoir Dogs}- || Господин Плави || 
|- 
| 1992. || Отворен разговор || -{Straight Talk}- || Steve || 
|- 
| 1992. || || -{Baby Snatcher}- || Cal Hudson || ТВ филм
|- 
| 1993. || || -{Inside Edge}- || Richard Montana || 
|- 
| 1993. || || -{A House in the Hills}- || Mickey || 
|- 
| 1993. || || -{Trouble Bound}- || Harry Talbot || 
|- 
| 1993. || Слобода за Вилија || -{Free Willy}- || Glen Greenwood || 
|- 
| 1993. || || -{Money for Nothing}- || Detective Laurenzi || 
|- 
| 1994. || || -{Season of Change}- || Randy Parker || 
|- 
| 1994. || || -{Dead Connection}- || Det. Matt Dickson || 
|- 
| 1994. || Бекство || -{The Getaway}- || Rudy Travis || 
|- 
| 1994. || || -{Blue Tiger}- || Gun salesman (cameo) || 
|- 
| 1994. || Вајат Ерп || -{Wyatt Earp}- || Virgil Earp || 
|- 
| 1995. || Врсте || -{Species}- || Preston Lennox || 
|- 
| 1995. || || -{Free Willy 2: The Adventure Home}- || Glen Greenwood || 
|- 
| 1995. || || -{Man with a Gun}- || John Wilbur Hardin || 
|- 
| 1996. || || -{Red Line}- || Mr. Lawrence || 
|- 
| 1996. || || -{Mulholland Falls}- || Eddie Hall || 
|- 
| 1996. || || -{The Winner}- || Wolf || 
|- 
| 1997. || || -{Surface to Air}- || Gunnery Sgt. Zach Massin || 
|- 
| 1997. || || -{Papertrail}- || Brad Abraham || 
|- 
| 1997. || || -{The Last Days of Frankie the Fly}- || Sal || 
|- 
| 1997. || Дони Браско || -{Donnie Brasco}- || Sonny Black || 
|- 
| 1997. || || -{The Girl Gets Moe}- || Donnelly || 
|- 
| 1997. || || -{The Maker}- || Skarney || 
|- 
| 1997. || || -{Catherine's Grove}- || Uncle Joseph || 
|- 
| 1997. || || -{Executive Target}- || Nick || 
|- 
| 1998. || || -{The Thief & the Stripper}- || Jimmie D. || 
|- 
| 1998. || || -{Flat Out}- || Gene || 
|- 
| 1998. || || -{Ballad of the Nightingale}- || || 
|- 
| 1998. || || -{Rough Draft}- || Haynes || 
|- 
| 1998. || || -{Species II}- || Press Lenox || 
|- 
| 1998. || || -{The Sender}- || Dallas Grayson || 
|- 
| 1998-1999 || || -{Vengeance Unlimited}- || Mr. Chapel ||
|- 
| 1998. || || -{Fait Accompli}- || Frank Barlow || 
|- 
| 1999. || || -{Supreme Sanction}- || Dalton || ТВ филм
|- 
| 1999. || || -{The Florentine}- || Whitey || 
|- 
| 1999. || || -{Detour}- || Burl Rogers || 
|- 
| 2000. || || -{Ides of March}- || Uncle || 
|- 
| 2000. || || -{Fall}- || Jeremy Banes || 
|- 
| 2000. || || -{Bad Guys}- || Jay Peters || 
|- 
| 2000. || || -{The Stray}- || Ben || 
|- 
| 2000. || || -{The Inspectors 2: A Shred of Evidence}- || Joe || 
|- 
| 2000. || || -{Luck of the Draw}- || Zippo || 
|- 
| 2000. || || -{Sacrifice}- || Tyler Pierce ||
|- 
| 2000. || || -{The Alternate}- || Agent Briggs || 
|- 
| 2000. || || -{High Noon}- || Frank Miller ||
|- 
| 2000. || || -{The Price of Air}- || Mr. Ball || 
|- 
| 2001. || || -{Pressure Point}- || Jed Griffin || 
|- 
| 2001. || || -{Outlaw}- || Conner || 
|- 
| 2001. || || -{Big Apple}- || Terry Maddock ||
|- 
| 2001. || || -{The Ghost}- || Dan Olinghouse || 
|- 
| 2001. || || -{Choke}- || Will || 
|- 
| 2001. || || -{L.A.P.D.: To Protect and to Serve}- || James Alexander || 
|- 
| 2001. || || -{42K}- || verteller || 
|- 
| 2001. || || -{Extreme Honor}- || Sparks || 
|- 
| 2002. || || -{Welcome to America}- || Special Agent Leon Fogel || 
|- 
| 2002. || || -{Love.com}- || Russ || 
|- 
| 2002. || Умри други дан || -{Die Another Day}- || Damian Falco || 
|- 
| 2002. || || -{The Real Deal}- || Baker Jacks || 
|- 
| 2003. || || -{Where's Angelo?}- || Producer || 
|- 
| 2003. || || -{44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out}- || Frank McGregor ||
|- 
| 2003. || Ћерка мог шефа || -{My Boss's Daughter}- || T.J. || 
|- 
| 2003. ||Убити Била 1 || -{Kill Bill: Vol. 1}- || Budd || 
|- 
| 2003. || || -{Vampires Anonymous}- || Geno || 
|- 
| 2003. || || -{Les Clefs de bagnole}- || Un comédien || 
|- 
| 2004. || || -{Blueberry}- || Wallace Sebastian Blount || 
|- 
| 2004. ||Убити Била 2 || -{Kill Bill: Vol. 2}- || Budd || 
|- 
| 2004. || || -{Driv3r}- || Tanner || глас, видео-игра
|- 
| 2004. || || -{Frankenstein}- || Detective Harker ||
|- 
| 2004. || || -{Smativay udochki}- || Boss || 
|- 
| 2005. || || -{The Last Drop}- || Col J.T. Colt || 
|- 
| 2005. || || -{Tilt}- || Don 'The Matador' Everest ||
|- 
| 2005. || Град греха || -{Sin City}- || Bob || 
|- 
| 2005. || || -{L.A. Dicks}- || Steven Miller || 
|- 
| 2005. || Означен за убиство || -{Chasing Ghosts}- || Кевин Харисон || 
|- 
| 2005. || || -{BloodRayne}- || Vladimir || 
|- 
| 2005. || || -{De Kronieken Van Narnia: De Leeuw, de Heks en de Kleerkast}- || вук || глас 
|- 
| 2005. || || -{Hoboken Hollow}- || J.T. Goldman || 
|- 
| 2006. || || -{Living & Dying}- || Lind || 
|- 
| 2006. || || -{All In}- || Seal || 
|- 
| 2006. || || -{Canes}- || || 
|- 
| 2006. || || -{UKM: The Ultimate Killing Machine}- || Major Blevins || 
|- 
| 2006. || Мрак филм 4 || -{Scary Movie 4}- || Oliver || 
|- 
| 2007. || || -{Cosmic Radio}- || Senator Atwood || 
|- 
| 2007. || || -{Living & Dying}- || Agent Lind || 
|- 
| 2007. || || -{Machine}- || Roy || 
|- 
| 2007. || || -{Boarding Gate}- || Miles Rennberg || 
|- 
| 2007. || || -{Strength and Honour}- || Sean Kelleher || 
|- 
| 2007. || || -{Afghan Knights}- || Cooper || 
|- 
| 2007. || || -{Croc}- || Croc Hawkins ||
|- 
| 2007. || || -{Tooth & Nail}- || Jackal || 
|- 
| 2008. || || -{Vice}- || Max Walker || 
|- 
| 2008. || || -{House}- || Officer Lawdale || 
|- 
| 2008. || || -{Hell Ride}- || The Gent || 
|- 
| 2008. || || -{Crash and Burn}- || Vincent Scaillo ||
|- 
| 2008. || || -{Last Hour}- || Monk || 
|- 
| 2008. || || -{Deep Winter}- || Dean || 
|- 
| 2008. || || -{No Bad Days}- || Lester || 
|- 
| 2008. || || -{45 R.P.M.}- || Majoor Baxter || 
|- 
| 2008. || || -{Killer's Freedom}- || Leo Ibiza || 
|- 
| 2008. || || -{Los Angeles}- || Mister Ball || 
|- 
| 2009. || || -{You Might as Well Live}- || Clinton Manitoba || 
|- 
| 2009. || || -{The Portal}- || Dr. Azira || 
|- 
| 2009. || || -{Lost in the Woods}- || Stuart Bunka || 
|- 
| 2009. || || -{Road of No Return}- || J.Marcone || 
|- 
| 2009. || || -{A Way with Murder}- || Vick Donovan || 
|- 
| 2009. || || -{Hired Gun}- || Dan Moeller || 
|- 
| 2009. || || -{Shannon's Rainbow}- || Dave || 
|- 
| 2009. || || -{Break}- || The Associate || 
|- 
| 2009. || || -{Ligeia}- || George || 
|- 
| 2009. || || -{Put}- || Commander || 
|- 
| 2009. || || -{Green Lantern: First Flight}- || Kilowog || 
|- 
| 2009. || || -{Outrage}- || Farragute || 
|- 
| 2009. || || -{The Lion of Judah}- || Boss || 
|- 
| 2015. || Подлих осам || -{The Hateful Eight}- || Џо Гејџ || 
|- 
| 2019. || Било једном у Холивуду || -{Once Upon a Time in Hollywood}- || шериф Хакет || камео
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1958.
Људи из Чикага
Амерички глумци
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду